Семплер може да се отнася за:

 електронен музикален инструмент
 термин в бродерията
 вид компилация в музиката